gromada Przemków (powiat szprotawski, 1954)
 gromada Przemków (powiat szprotawski, 1954–1972)

także:
 gromada Przemyków (powiat pińczowski / kazimierski)